Лина Станчюте (; родилась 7 февраля 1986 года в Вильнюсе, СССР) — литовская теннисистка; победительница семи турниров ITF (четыре — в одиночном разряде).

Общая информация 
Лина в теннисе с восьми лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (5)

Победы (4)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся 7 февраля
Родившиеся в Вильнюсе
Теннисисты Литвы